Миллиме́тр водяно́го столба́ (русское обозначение: мм вод. ст., мм H2O; международное: mm H2O) — внесистемная единица измерения давления. Равен гидростатическому давлению столба воды высотой 1 мм, оказываемому на плоское основание при температуре воды 4 °С. В Российской Федерации допущен к использованию в качестве внесистемной единицы измерения давления без ограничения срока с областью использования «все области».

Соотношение между миллиметром водяного столба и другими единицами давления 
1 мм вод.ст. = 9,806 Н/м² = 9,806 Па = 10−4 кгс/см² = 0.074 мм рт. ст. Техническая атмосфера равна 10000 мм вод. ст. с большой точностью (разница обусловлена лишь существующим небольшим отличием плотности воды при температуре наибольшей плотности от 1 кг/л, что практически несущественно для всех приложений, где могут применяться названные единицы измерения).

Законодательство о метре и миллиметре водяного столба 
В России до 2015 года метр водяного столба и миллиметр водяного столба были в статусе внесистемных единиц измерения, которые подлежали исключению до 2016 года. Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.08.2015 № 847 «О внесении изменений в приложение № 3 к Положению о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», использование этих единиц допускается без ограничений по сроку во всех областях применения.

В соответствии с Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, метр и миллиметр водяного столба:
 не применяются с кратными и дольными приставками СИ;
 используются только в тех случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ.

См. также 
 Миллиметр ртутного столба

Примечания

Ссылки 
 

Единицы измерения давления